Спа́ська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Спаська вулиця — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Спаська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Спаська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Спаська вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 Спаська вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Спаська вулиця — вулиця в місті Чернігів.

Вулиці